Битва при Бецекке — сражение, произошедшее 21 июля 1866 года между Италией и Австрией во время Третьей войны за независимость Италии. Итальянская армия под командованием Джузеппе Гарибальди захватила Тренто в рамках общего наступления против австрийской оккупации Северо-Западной Италии.

Австрийцы под руководством генерал-майора Франца фон Куна осадили и оккупировали город Бецекку. Итальянцы попытались вернуть потерянный город. После ожесточенного боя Джузеппе Гарибальди все-таки удалось вернуть Бецекку ценой больших потерь и едва не потеряв свою жизнь.

Примечания

Ссылки 
 «Bruno Freiherr von Montluisant», biography of one of the Austrian commanders at Bezzecca.

Сражения по алфавиту
Сражения австро-прусской войны
Сражения Австрии
Сражения Италии
Сражения в Италии
События 21 июля
Сражения 1866 года
Июль 1866 года
Джузеппе Гарибальди